Бостон Ред Сокс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 85 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 26
 Выигрышей: 7
 Поражений: 19
 Процент побед: 26.92
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 166

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 14
 Поражений: 12
 Процент побед: 53.85
 Очков набрано: 177
 Очков пропущено: 155

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 152
 Очков пропущено: 174

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 163
 Очков пропущено: 148

Август 

 Игр: 31
 Выигрышей: 22
 Поражений: 9
 Процент побед: 70.97
 Очков набрано: 156
 Очков пропущено: 136

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 16
 Поражений: 10
 Процент побед: 61.54
 Очков набрано: 160
 Очков пропущено: 142

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Бостон Ред Сокс
МЛБ в сезоне 1996